Любомир Моравчик е словашки футболист.

Национален отбор 
Записал е и 80 мача за националния отбор на Чехословакия, Словакия.

Външни препратки 
 National Football Teams
 RSSSF

Словашки футболисти
Футболисти на МШФ Дуисбург
Футболисти на АС Сент Етиен
Футболисти на ФК Селтик